Кривой Рог-Главный — многозначный термин.

 Кривой Рог-Главный — железнодорожная станция Криворожской дирекции железнодорожных перевозок;
 Кривой Рог-Главный — локомотивное депо станции Кривой Рог-Главный.